Кусто́с (від  (охорона),  (охоронець)) у друкарстві:
 кустода — перший склад або слово наступної сторінки, поставлене внизу попередньої сторінки у стародавніх та середньовічних рукописах або розміщене у верхній частині шпальти енциклопедії, словника, довідника.
 сигнатура — порядковий номер (давніше літери алфавіту) друкованого аркуша, який проставляється під останнім рядком першої і третьої сторінки кожного аркуша книжки, журналу для контролю правильності їх фальцювання.

Джерела 
 Словник іншомовних слів. За редакцією О.С. Мельничука. – Київ: Головна редакція УРЕ, 1974. – 776 с.
 Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.
 Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин; за ред. О. В. Мельникова; рец.: О. М. Величко, М. С. Антоник, Ю. Ц. Жидецький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 272 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-190-8.

Видавнича справа